This Charming Man (englisch für „Dieser charmante Mann“) steht für:

 This Charming Man (Lied), Lied von The Smiths (1983)
 This Charming Man (Film), dänischer Kurzfilm von Martin Strange-Hansen (2002)
 This Charming Man (Buch), Buch von Marian Keyes (2008)
 This Charming Man, US-amerikanisches Bandprojekt, siehe Brian Fallon #Frühere Projekte
 This Charming Man Records, deutsches Musiklabel